Net Applications — фирма, которая занимается веб-аналитикой. Компания широко известна тем, что ведёт исследования и глобальную статистику доли мирового рынка для веб-браузеров и операционных систем.

История 

С 1999 года Net Applications являлась первоисточником для веб-мастеров и электронного маркетинга. Штаб-квартира компании находится в Алисо-Вьехо, Калифорния. На текущий момент Net Applications распространяет свои услуги через более чем 7000 партнеров и филиалов.

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании, основанные в 1999 году
Веб-аналитика
Компании Алисо-Вьехо
Компании Калифорнии
Интернет-компании США